Colonia de Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia de Guadalupe, Michoacán de Ocampo, Indaparapeo, 
 Colonia de Guadalupe, Guerrero, Metlatónoc, 

Robotskapade Mexikoförgreningar